Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Alla Kudrjavcevová a Anastasia Rodionovová, jehož členky nestartovaly společně. Kudrjavcevová nastoupila po boku krajanky Alexandry Panovové, se kterou ve čtvrtfinále nestačila na Hingisovou s Lisickou. Spoluhráčkou Rodionovaové se stala sestra Arina Rodionovová, s níž skončila také mezi poslední osmičkou párů na raketách jedniček Sie Su-wej a Sanii Mirzaové.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená švýcarsko-německá dvojice Martina Hingisová a Sabine Lisická, která ve finále zdolala francouzsko-slovinské turnajové čtyřky Caroline Garciaovou s Katarinou Srebotnikovou po setech 6–2 a 7–5. Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 470 bodů.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Sania Mirzaová (semifinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2015